Хауфф – фамилия. Известные носители:

 Хауфф, Райнхард (род.1939) — немецкий режиссёр и сценарист.
 Хауфф, Томас (род. 1950) – норвежский дипломат.